Das The Rover British Clay Court Championships 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Bournemouth. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 15. bis 20. Mai 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Bournemouth